A Escola Metropolitana do Panamá ( MET ) é uma escola privada internacional localizada em Green Valley, na Cidade do Panamá, Panamá,  Fundada em agosto de 2011, a escola oferece a Currícula IB para alunos da 3ª série da primeira infância até a 12ª série.  A partir de 2021, a escola tem mais de 125 professores internacionais ensinando mais de 775 alunos de mais de 45 países.

História 
Em setembro de 2017, a Escola Metropolitana do Panamá entrou na Nord Anglia Education (NAE).

Acreditações 
O MET é uma Escola Mundial IB, até 2018, foi a única escola na América Central autorizada a oferecer o IB Continuum of Programs, o que significa que oferece pelo menos três dos principais programas do IB.

Referências

Ligações externas 

 
Instituições educacionais fundadas em 2011
Escolas internacionais no Panamá
Nord Anglia Education